Semper fidelis (häufig kurz semper fi; lat.: ‚(für) immer treu‘) steht für:
 das Motto des United States Marine Corps
 einen nach diesem Motto benannten Marsch von John Philip Sousa
 das Motto der Schweizer Grenadiere
 das Motto der französischen Stadt Abbeville
 das Motto der englischen Stadt Exeter
 das Motto der ukrainischen Stadt Lwiw
 AV Semper Fidelis Luzern, Name einer schweizerischen Studentenverbindung
 Semper Fidelis (Auszeichnung), polnische Auszeichnung

Siehe auch:
 In Treue fest